Serie A1 2019-2020 – torneo di hockey su pista
 Serie A1 2019-2020 – stagione del campionato di hockey su prato maschile
 Serie A1 2019-2020 – torneo di pallacanestro femminile
 Serie A1 2019-2020 – torneo di pallamano femminile
 Serie A1 2019-2020 – torneo di pallamano maschile
 Serie A1 2019-2020 – torneo di pallanuoto femminile
 Serie A1 2019-2020 – torneo di pallanuoto maschile
 Serie A1 2019-2020 – torneo di pallavolo